Mszanka ist der Name geographischer Objekte in Polen:

Dörfer und Weiler:
 Mszanka, ein Dorf der Gmina Łużna in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Mszanka (Postomino) (dt. Klein Waldhof), ein Weiler der Gmina Postomino in der Woiwodschaft Westpommern
 Mszanka, ein Dorf der Gmina Wola Uhruska in der Woiwodschaft Lublin

Fließgewässer:
 Mszanka, ein Fluss in der Woiwodschaft Karpatenvorland und der Ukraine; siehe Mschanez (Fluss)
 Mszanka (Moszczanka), ein Flüsschen in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Mszanka (Raba), ein Flüsschen in der Woiwodschaft Kleinpolen 
 Mszanka (Szotkówka), ein Flüsschen in der Woiwodschaft Schlesien